Der Stolperstein von Stresa ist dem Soldaten Giuliano Nicolini gewidmet. Die Gemeinde Stresa befindet sich in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola. Stolpersteine werden vom Kölner Künstler Gunter Demnig in weiten Teilen Europas verlegt. Sie erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden und liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers. Die italienische Übersetzung des Begriffes Stolpersteine lautet: .

Der bislang einzige Stolperstein von Stresa wurde am 17. Januar 2016 verlegt.

Stolperstein

Verlegedatum 
 17. Januar 2016 in Stresa

Weblinks 

 Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Einzelnachweise 

Judentum in der Lombardei
Geschichte (Lombardei)
Stresa